est un footballeur puis entraineur japonais né le .

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Joueur des Urawa Red Diamonds
Joueur du Tokyo Verdy
Joueur de l'Albirex Niigata
Entraîneur japonais de football
Entraîneur de Blaublitz Akita
Naissance en octobre 1971
Naissance à Takatsuki